Butzer ist der Familienname folgender Personen:

 André Butzer (* 1973), deutscher Maler
 Günter Butzer (* 1964), deutscher Germanist
 Hermann Butzer (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl W. Butzer (1934–2016), deutschstämmiger US-amerikanischer Geograph und Archäologe
 Martin Butzer (1491–1551), bedeutender Theologe der Reformation
 Paul Butzer (* 1928), deutscher Mathematiker
Siehe auch:
 Bucer
 Buzzer